Josep Ferrer, conegut com a Fra Josep de la Concepció (Valls, 1626 – Nules, 12 de febrer de 1690), arquitecte
 Josep Ferrer i Beltran (Mequinensa, 1745 - Oviedo, 16 de gener del 1815), organista i compositor
 Josep Ferrer i Bujons (Rubió, 1959), escriptor i poeta
 Josep Ferrer i Esteve (Girona, 13 de març del 1835 - Barcelona, 7 de març del 1916), instrumentista i compositor de música per a guitarra català
 Josep Ferrer Esteve (beat) (Algemesí, 17 de febrer del 1904-Llombai, 9 de desembre del 1936) sacerdot assassinat durant la guerra civil, beatificat l'1 d'octubre del 1995 (festa el 25 de juliol)
 Josep Ferrer i Sala (Sant Sadurní d'Anoia 1925), empresari del sector del vi català
 Josep Ferrer-Bonsoms i Bonsoms (l'Arboç, 1920 - Pamplona, 2001), empresari català, director del Banc de Sabadell.
 Josep Ferrer i Torralbas (1848-1919), sitgetà que s'establí a Cuba i fou propietari de la Casa Josep Ferrer i Torralbas de Sitges
 Josep Ferrer i Vidal (Vilanova i la Geltrú,1848-Barcelona,1893), empresari, economista i polític català. Va ser president de l'Ateneu Barcelonès
 Josep Ferrer i Ferrer (Barcelona, 1941) és filòleg, escriptor i activista polític independentista català. Fou fundador i ideòleg del Partit Socialista d'Alliberament Nacional.
 Josep Ferrer i Mascort (Palafrugell, 1875-1918) fou prosista, periodista i jutge.

Referències